Nerehta (ruski:Не́рехта) je grad u Kostromskoj oblasti u Rusiji.

Za Nerehtu se zna od početka 13. stoljeća. Grad nije zadržao puno znakova starine, osim nekoliko crkava iz 17. stoljeća. 

Poznat je tekstil iz ovog grada još od 19. stoljeća.

Željeznicom je spojen s Jaroslavljem, Kostromom i Ivanovim.

Gradovi u Rusiji
Kostromska oblast